Krakowski est un patronyme d’origine polonaise qui désigne celui qui est originaire de Cracovie (Kraków en polonais).

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Édouard Krakowski (1896-), membre de l'académie française ;
 Jane Krakowski (1968-), actrice, danseuse et chanteuse américaine ;
 Leszek Krakowski (1985-), coureur cycliste polonais.

Édifice sportif
 Le Palais des sports Jean-François Krakowski est un gymnase situé à Saint-Raphaël (Var) en France. 

Homonymie
Homonymie de patronyme